Aluf Yoav Galant (), né le  à Jaffa, est un officier général des forces de défense israéliennes et un homme politique.

Biographie 
Galant a reçu un B.A. en économie et en gestion financière à l'université de Haïfa. Il a commencé sa carrière militaire en 1977 comme commando naval, dans l'unité appelée Flottille 13. À la fin des années 1990 Galant s'engage dans les forces terrestres, finalement pour obtenir le grade de major général tout en devenant le secrétaire militaire du Premier ministre et, plus tard, le commandant du .

Le , le ministre de la Défense Ehud Barak annonce que Galant va succéder à Gabi Ashkenazi à la tête de l'État-major de l'armée israélienne, cela sans attendre les conclusions d'une enquête concernant des documents prétendument attribués à Galant, dans lesquels celui-ci aurait dénigré ses concurrents à ce poste.

Le , le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Ehud Barak annulent sa nomination à la tête de l'État-major. L'annonce est venue après des mois de scandale entourant sa nomination en raison d'allégations selon lesquelles il se serait approprié une parcelle de terrain près de sa maison dans le moshav Amikam. Après avoir mené une enquête sur ces allégations, le procureur général Yehouda Weinstein informe le Premier ministre Benjamin Netanyahu qu'il ne pourra  pas défendre juridiquement la nomination  de Galant.

Il rejoint le parti Koulanou en  et devient député. 

Il est cité dans l'affaire des Panama Papers en avril 2016.

Références

Liens externes 
 

Naissance en novembre 1958
Naissance à Jaffa
Général israélien
Personnalité de Koulanou
Personnalité du Likoud
Membre de la Knesset
Ministre israélien de l'Éducation
Ministre israélien de la Défense
Personne citée dans le scandale des Panama Papers
Militaire israélien du XXe siècle
Militaire israélien du XXIe siècle